

Dispositivi Apple 
 iPhone – una famiglia di smartphone prodotti da Apple Inc.

 iPhone
 iPhone EDGE (2007) – il primo modello commercializzato
 iPhone 3G (2008) – il secondo modello, che ha introdotto 3G e GPS
 iPhone 3GS (2009) – il terzo modello, con bussola integrata e una fotocamera da 3 MP con registrazione video
 iPhone 4 (2010) – con schermo "Retina" ad alta risoluzione, camera frontale e camera posteriore a 5 MP
 iPhone 4S (2011) – con chip A5 e fotocamera da 8 MP
 iPhone 5 (2012) – con schermo da 4" in rapporto 16:9
 iPhone 5c (2013) – con schermo da 4" in rapporto 16:9
 iPhone 5s (2013) – con processore A7 a 64 bit e lettore d'impronte Touch ID
 iPhone 6 (2014) – con schermo da 4,7" e sensore NFC per Apple Pay
 iPhone 6 Plus (2014) – con schermo 5,5" e sensore NFC per Apple Pay
 iPhone 6s (2015) – con schermo da 4,7"
 iPhone 6s Plus (2015) – con schermo da 5,5" e fotocamera da 12MP e tecnologia 3D Touch integrata nello schermo
 iPhone SE (marzo 2016) – con schermo da 4" e con hardware simile all'iPhone 6s
 iPhone 7 (settembre 2016) – con schermo da 4,7" e resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere
 iPhone 7 Plus (settembre 2016) – con schermo da 5,5" resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere
 iPhone 8 (2017) – con schermo da 4,7"
 iPhone 8 Plus (2017) – con schermo da 5,5"
 iPhone X (2017) – con schermo da 5,8"
 iPhone XS (settembre 2018) – con schermo da 5,8"
 iPhone XS Max (settembre 2018) – con schermo da 6,5"
 iPhone XR (ottobre 2018) – con schermo da 6,1"
 iPhone 11 (2019) – con schermo da 6,1"
 iPhone 11 Pro (2019) – con schermo da 5,8"
 iPhone 11 Pro Max (2019) – con schermo da 6,5"
 iPhone SE (seconda generazione) (2020) – con schermo da 4,7", successore dell'iPhone SE (2016) ma con processore dell'iPhone 11 Pro Max

Sistemi operativi Apple 
 iPhone OS – il nome del sistema operativo iOS di Apple prima del giugno 2010

Altro 
 IPhone – singolo di Rico Nasty del 2020